Heiersdorf ist der Name folgender Orte:

 Heiersdorf (Burgstädt), Ortsteil der Stadt Burgstädt, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Heiersdorf (Ehrenhain), Ortslage des Ortsteils Ehrenhain der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Heiersdorf (Engertsdorf), Ortslage des Ortsteils Engertsdorf der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Siehe auch:
 Heyersdorf, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Hoiersdorf, Stadtteil von Schöningen im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen
 Hoyersdorf